Antropov je priimek več oseb:
 Aleksander Nikitič Antropov, sovjetski general
 Nikolaj Aleksandrovič Antropov, ruski hokejist
 Aleksej Petrovič Antropov, ruski slikar